Амбе́рд () — исторический комплекс на склоне горы Арагац в Армении из замка VII века и церкви XI века. Расположен на высоте 2300 метров над уровнем моря.

История 
Предполагается, что замок был основан князьями Камсаракан, затем замок перешёл во владения армянского военачальника Ваграма Пахлавуни. Впоследствии он был куплен армянскими правителями из династии Багратуни, превратившими замок в основной форпост своего царства. Церковь в нем была построена в 1026 году.

Впервые замок был захвачен турками-сельджуками в XI веке, а в 1236 году замок был окончательно разрушен монголами.

От замка вниз, в ущелье, вели многочисленные подземные ходы, некоторые из которых можно найти и сейчас. Также, в Амберде имелась система водопроводов, пока исследована лишь 4-километровая его часть, начало ещё не найдено.

Расположен замок Амберд на полпути до вершин Арагаца в красивом ущелье между двух рек.

3-этажный дворец занимал площадь около 1500 кв. м. Несмотря на то, что дворец частично разрушен, артефакты, найденные во время раскопок свидетельствуют о том, что дворец был богато декорирован.

Галерея

См. также 
 Церковь Амберда

Ссылки 
 Информация о замке на www.Armenica.org
 о крепости Амберд

Архитектура Армении
Крепости Арагацотнской области